Ла Нуева Фортуна има више значења:

 Ла Нуева Фортуна, Ултимо Картучо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Нуева Фортуна (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Фортуна (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Фортуна (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику